Graf-Stauffenberg-Kaserne bezeichnet:

 Graf-Stauffenberg-Kaserne (Sigmaringen)
 Graf-Stauffenberg-Kaserne (Dresden)